Brainville (Manche)
 Brainville (Meurthe-et-Moselle)
ook:
Brainville-sur-Meuse,  Haute-Marne